Europa este un nume propriu, care se poate la

Astronomie 

 Europa (asteroid), asteroid
 Europa (satelit), satelit al planetei Jupiter.

Europa - continent 

  Europa, peninsulă în nord-vestul Eurasiei
 Europa continentală, fără Marea Britanie, Irlanda și alte insule.
 Europa Apuseană, Europa Occidentală,  Europa de Vest
 Europa Centrală
 Europa Latină 
 Europa Răsăriteană,  Europa de Răsărit,  Europa de Est
 Europa de Nord
 Europa de Sud
 Europa de Sud-Est
 Europa germanică

Personaje și operă 
 Europa (mitologie), fiică a regelui Agenor din Fenicia, una din iubitele lui Zeus
 Europa (personaj de operă), personaj de operă din opera Europa recunoscută
 Europa riconosciuta, operă de Antonio Salieri

Vezi și 
 
 Insula Europa, insulă în sud-vestul Oceanului Indian

Nume proprii